Lista szkół tysiąclecia – lista szkół wzniesionych w akcji „Budowa Szkół Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego” realizowanej w czasie jubileuszu Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966).


Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Karola Świerczewskiego w Czeladzi 

Prace budowlane, prowadzone przez Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego, rozpoczęto 27 października 1958 roku. Głównymi fundatorami byli Wojskowy Korpus Górniczy (5 mln zł) i Kopalnia Węgla Kamiennego Czeladź (2,2 mln zł). Oddana do użytku 26 lipca 1959 roku. Przed budynkiem szkolnym umieszczono popiersie patrona.
W grudniu 1990 roku, w wyniku przemian politycznych, zmieniono patrona szkoły na 1000-lecie Państwa Polskiego. W 1992 roku szkoła została rozbudowana o nowy pawilon.

Szkoła Podstawowa, Zamarte ul. Klasztorna 1 
Prace budowlane, prowadzone przez Zjednoczenie Budownictwa w Bydgoszczy, rozpoczęto 20 stycznia 1959 roku. Z polecenia Kuratorium w Toruniu pierwotny plan został rozszerzony o salę gimnastyczną ze sceną i pomieszczeniami przeznaczonymi na ustawienie aparatu filmowego. Głównym fundatorem (ponad 1 mln zł) było Bydgoskie Zjednoczenie Budownictwa Terenowego. Oddana do użytku 2 sierpnia 1959 roku.
Od 8 października 2013 roku szkoła nosi imię Marii Konopnickiej.

Szkoła Podstawowa, Adamówka 26, 180 
Prace budowlane prowadził Zakład Budowlano-Remontowy z Sieniawy. Oddana do użytku w sierpniu 1959 roku.
W późniejszym okresie nadano szkole im. Jana Pawła II.

Szkoła Podstawowa, Skowieszynek 9 
Prace budowlane prowadziło Puławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego. Oddana do użytku 30 sierpnia 1959 roku.
W 1973 roku obniżono stopień organizacyjny szkoły na filię Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kazimierzu Dolnym, pozostawiając jedynie klasy 1-4.
W 2006 roku szkoła została zamknięta jako publiczna i ponownie uruchomiona jako Społeczna Szkoła Podstawowa.

Szkoła Podstawowa, Opatkowice 43 
Prace budowlane, prowadzone przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego, rozpoczęto w październiku 1958 roku. Oddana do użytku 31 sierpnia 1959 roku. W ścianę budynku wmurowano pamiątkową tablicę.

Szkoła Podstawowa Nr 2, Lwówek Śląski 
Prace budowlane, prowadzone przez Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego, rozpoczęto wiosną 1958 roku. Oddana do użytku 27 września 1959 roku. W skład kompleksu wchodziła także sala gimnastyczna. W ścianę frontową przy drzwiach wejściowych do budynku wmurowano tablicę pamiątkową.
9 czerwca 1963 roku nadano szkole im. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty. Przy tej okazji wmurowano obok wejścia pamiątkową tablicę, jak również umieszczono w specjanie przygotowanej wnęce podarowaną przez byłych żołnierzy jednostki pocisk-urnę z ziemią z frontu, na którym jednostka walczyła. Upamiętnienie zostało uzupełnione 12 października 1971 roku plakietką z ziemią spod Lenino. Od 1969 roku w szkole funkcjonuje Izba Pamięci Narodowej z ekspozycją pamiątek po patronie szkoły.
We wrześniu 1986 r. oddano użytku pawilon z pracownią techniczną i 4 salami lekcyjnymi.
W 2009 roku została wydana pamiątkowa książka w związku z 50-leciem szkoły.

Szkoła Podstawowa, Szczekarków 124 
Oddana do użytku w grudniu 1959 roku. W późniejszym okresie zniesiono patronat szkoły.

Szkoła Podstawowa, Gliny Małe 99 
Po likwidacji publicznej szkoły podstawowej przekształcona w Zespół Szkół Społecznych, obejmujący gimnazjum i szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi. Po reformie oświaty Społeczna Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi.

Szkoła Podstawowa w Pożogu 
W późniejszym okresie przekształcona w Zespół Placówek Oświatowych (przedszkole i szkoła podstawowa) im. Jana Kochanowskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 34 w Rudzie Śląskiej 
Wydzielona 10 listopada 1965 r. ze Szkoły Podstawowej Nr 40 im. Juliana Marchlewskiego. W 1999 r. przekształcona w Gimnazjum Nr 5, od 25 maja 2007 roku im. Powstańców Śląskich. Po reformie oświaty włączona na powrót do Szkoły Podstawowej Nr 40 im. Karola Goduli.

Szkoła podstawowa w Walimiu 
Oddana do użytku w 1963 roku. W skład kompleksu wchodziła także sala gimnastyczna. W ścianę frontową przy drzwiach wejściowych do budynku wmurowano tablicę pamiątkową. W latach 80. rozpoczęto rozbudowę szkoły, zakończoną w 1994 roku. W latach 1999–2017 budynki szkolne służyły szkole podstawowej i gimnazjum, od 2002 roku jako Zespołowi Szkół. 5 lipca 2010 roku nadano szkole imię Polskich Noblistów.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Starachowicach 
Prace budowlane, prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo–Budowlane w Starachowicach, rozpoczęto w lutym 1958 roku. Środki na wykonanie inwestycji pochodziły z funduszy państwowych, plac pod budowę został zakupiony przez Komitet Rodzicielski. Oddana do użytku 29 sierpnia 1959 roku. Projekt objął także zastępczą salę gimnastyczną; nie wykonano natomiast boiska szkolnego, mimo przygotowania dokumentacji i wydzielenia pod ten cel terenu o powierzchni 800 m².
W sezonie grzewczym 1981/1982 oddano do użytku instalację c.o. (wcześniej ogrzewano piecami kaflowymi). W 1989 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły. W ramach tego przedsięwzięcia, zakończonego w 2000 roku, zostało dobudowane drugie skrzydło budynku, zawierające pięć sal dydaktycznych, szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenia dla biblioteki szkolnej.
W późniejszym okresie nadano szkole im. Jana Pawła II.

== Szkoła Podstawowa w Chrustowie ==
9 kwietnia 1960 r. Wojewódzki Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Poznaniu podjął decyzję o budowie szkoły w Chrustowie; tego samego dnia wmurowano kamień węgielny pod nową inwestycję. Budowa obiektu została zakończona w grudniu 1960 roku, a 7 stycznia 1961 r. dokonano jej odbioru technicznego.
W związku z wprowadzeniem ośmioletniego cyklu nauczania konieczna była rozbudowa szkoły. 11 lutego 1966 r. zatwierdzono projekt obejmujący dwie sale lekcyjne o powierzchni 170 m² i kancelarię kierownika szkoły; nowe pomieszczenia oddano do użytku 21 grudnia 1966 roku.
W latach 90. szkoła obejmowała klasy 1–6 i oddział przedszkolny. Po likwidacji zmianowego systemu nauczania szkoła okazała się za mała, w związku z czym pod koniec lat 90. pojawiła się koncepcja kolejnej rozbudowy szkoły, zakładająca dobudowanie dwóch sal lekcyjnych; realizację rozpoczęto w sierpniu 2008 r. Finalny projekt obejmował nowy budynek z trzema salami lekcyjnymi, aulą, zapleczami kuchennym i administracyjno-biurowym, pokojem nauczycielskim, sekretariatem i gabinetem dyrektora. Nowe skrzydło oddano do użytku 13 listopada 2010 r.
22 listopada 2011 r. nadano szkole imię Bronisława Malinowskiego; przy okazji uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci patrona szkoły.

== Szkoła Podstawowa w Sokołowie ==
Oddana do użytku w 1964 roku, w formie parterowego budynku z mieszkaniami dla nauczycieli. W 1985 roku budynek został rozbudowany o piętro i kotłownię. W 1997 roku oddano do użytku salę gimnastyczną.
W 1999 roku przekształcono placówkę na gimnazjum; od września 2017 roku w budynku mieści się Szkoła Podstawowa im. Idei Olimpijskiej.

== Szkoła Podstawowa we Wtórku ==
31 grudnia 1958 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowie Wielkopolskim podjęło uchwałę o budowie pierwszej tysiąclatki w powiecie; powołano społeczny Komitet Budowy Szkoły. Obiekt został oddany do użytku 28 stycznia 1961 r. W budynku szkolnym mieściło się także Publiczne Przedszkole, które w 1986 r. zostało włączono do szkoły; w latach 1990 do 2012 funkcjonowało ono jako odrębna placówka.
W 1997 r. dokonano remontu obiektu. Z funduszu Rady Rodziców opłotowano boisko szkolne oraz wykonano chodnik przed szkołą. W 1998 r. oddano do użytku asfaltowe boisko sportowe. Utworzono także dwa boiska trawiaste.
W 2000 r. dokonano modernizacji sali gimnastycznej oraz częściowej wymiany okien. 6 czerwca 2008 roku nadano szkole imię Orła Białego. W tym samym roku pojawiła się też możliwość przeprowadzenia generalnego remontu i przeznaczenia zastępczej sali gimnastycznej na nową stołówkę oraz blok żywieniowy dla przedszkola. We wrześniu 2009 r. oddano do użytku kompleks żywieniowy dla dzieci przedszkolnych i uczniów.
W grudniu 2011 r. zakończono budowę sali gimnastycznej, której uroczyste otwarcie i oddanie do użytku szkolnego nastąpiło 1 marca 2012 r. Budynek powiększył się także o zaplecze socjalno-sanitarne. Całość została połączona z głównym budynkiem za pomocą łącznika. 1 września 2012 r. powołano we Wtórku Zespół Szkolno-Przedszkolny. 12 września 2019 r. otwarto nowo wybudowany budynek przedszkolny.
W okresie od maja 2021 do kwietnia 2022 r. dokonano termomodernizacji i gruntownego remont szkoły.

== Szkoła Podstawowa w Zamęcinie ==
Oddana do użytku 3 czerwca 1962 roku. Placówka została wyposażona m.in. w telewizor, magnetofon, dwa mikroskopy, telefon, maszynę do pisania i inne pomoce naukowe.
W późniejszym okresie nadano szkole im. Janusza Korczaka.

== Szkoła Podstawowa im. Gen. K. Świerczewskiego w Gościeradowie-Folwarku ==
Komitet Budowy Szkoły został powołany w 1960 roku. Budowę szkoły rozpoczęto jesienią 1963 roku; działki pod budowę zostały przekazane przez Państwowy Ośrodek Maszynowy w Gościeradowie i Prewentorium Przeciwgruźlicze w Gościeradowie. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego miało miejsce w 1964 roku. Ukończony budynek obejmował 15 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, kancelarię, świetlicę, stołówkę oraz salę gimnastyczną. Nauczanie w budynku rozpoczęto 2 lutego 1966 roku; oficjalne otwarcie 1080. szkoły-pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego, podczas którego szkole nadano imię generała Karola Świerczewskiego – Waltera, wmurowując z tej okazji tablicę pamiątkową i sadząc dąb, miało miejsce 20 maja 1966 roku.
W 2000 roku do szkoły włączono przedszkole, zmieniając placówkę na Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Gościeradowie. W 2006 roku, w 40. rocznicę powstania budynku, uchwałą Rady Gminy Gościeradów, nadano placówce imię Jana Pawła II, przemianowując ją w Zespół Placówek Oświatowych. W 2012 roku rozbudowano budynek, oddając do użytku trzy sale lekcyjne i 5 sal specjalistycznych, czytelnię, archiwum, świetlico-jadalnię, sześć łazienek i dwie szatnie; wymieniono również dach budynku.

== Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie ==
W ścianę frontową przy drzwiach wejściowych do budynku wmurowano tablicę pamiątkową.

== Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie ==
Oddana do użytku w 1963 roku. Ukończony budynek obejmował 10 izb lekcyjnych, trzy pomieszczenia mieszkalne, które zajmował kierownik szkoły, szatnie w podziemiach oraz gabinet dentystyczny; wyposażony był także w centralne ogrzewanie.

== Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Dęblinie ==
Komitet Budowy Szkoły został powołany w 1954 roku. Oddana do użytku 20 kwietnia 1958 roku. Nazwę szkoły zatwierdzono 25 maja 1960 roku.
19 listopada 1960 roku, podczas obchodu Dnia Karty Nauczyciela, odsłonięto tablicę pamiątkową „Ku czci poległych nauczycieli miasta Dęblina”, wmurowaną w ścianę frontową budynku. 1 czerwca 1962 roku odsłonięto w szkole popiersie patrona.

== Szkoła Podstawowa Nr 2 im. E. Żabińskiego w Imielinie ==
Oddana do użytku 1 września 1966 roku.
28 maja 1997 roku nadano szkole imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji zamówiono tablicę pamiątkową i wydano broszurę o szkole.
W 2006 roku zakończono rozbudowę i modernizację szkoły, oddając do użytku nowe skrzydło, mieszczące 6 sal lekcyjnych.

== Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Zawadzkiego w Łojkach ==
Budowę szkoły rozpoczęto w 1964 roku. Oddana do użytku w marcu 1966 roku.
W 1971 r. otwarto w szkole oddział przedszkolny, a w 1975 r. rozpoczęto budowę boiska sportowego. W 1976 r. szkoła została włączona organizacyjnie do Zbiorczej Szkoły w Gnaszynie.
W 1990 r. zniesiono patronat szkoły, a w późniejszym czasie nadano jej imię Kornela Makuszyńskiego.

== Szkoła Podstawowa im. Stanisława Będkowskiego w Grabowej ==
Obecnie Niepubliczna Szkoła Podstawowa, przy której funkcjonuje także przedszkole.

== Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebnicy ==
Budowę szkoły rozpoczęto w 1965 roku. Oddana do użytku w 1969 roku.
W 1973 roku nadano szkole imię Marii Skłodowskiej-Curie. W 1979 roku, z okazji 10-lecia szoły, odsłonięto na parterze popiersie patronki. W 1997 r. odsłonięto płaskorzeźbę wykonaną przez lokalnego rzeźbiarza, Krzysztofa Lewczuka, przedstawiającą patronkę szkoły. W 2002 r. wykonano remont budynku – ocieplenie i elewacja wraz z wymianą stolarki okiennej. W 2008 r. rozpoczęto budowę nowej hali sportowej wraz z łącznikiem; budowę zakończono w 2010 roku.

== Liceum Ogólnokształcące w Dusznikach-Zdroju ==
Budowę szkoły rozpoczęto na początku lat 60. Oddana do użytku w 1967 roku, wpierw jako Technikum Hotelarskie, a od 1970 r. jako Liceum Ogólnokształcące. Oprócz sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych i gospodarczych budynek posiadał także salę gimnastyczną z zapleczem.
W późniejszym czasie przygotowano boiska szkolne, wraz z oświetleniem, do piłki ręcznej, koszykówki i dwa do piłki siatkowej, oraz skocznię lekkoatletyczną; dużo prac z tym związanych zostało wykonanych w czynie społecznym.

== Szkoła Podstawowa Nr 107 w Warszawie ==
Oddana do użytku w 1966 roku.
4 czerwca 1996 roku nadano szkole imię Bronisława Malinowskiego.

== Szkoła Podstawowa Nr 272 w Warszawie ==

Oddana do użytku w 1967 roku. Zaprojektowana przez Zofię Fafius, Tadeusza Węglarskiego i Adolfa Derentowiczea na osiedlu Dolna-Sobieskiego, Mister Warszawy 1967.
W roku szkolnym 1975/1976 placówka otrzymała status nierejonowej szkoły sportowej. 22 września 1981 r. nadano szkole imię Eugeniusza Lokajskiego. W 1999 r. przy szkole podstawowej uruchomiono Gimnazjum Sportowe Nr 8, zrzeszając obie szkoły w Zespole Szkół Sportowych Nr 58.

== Szkoła Podstawowa Nr 88 w Warszawie ==

Oddana do użytku 1 września 1967 roku; w ścianie budynku umieszczono tablicę pamiątkową.
2 października 1976 roku nadano szkole imię generała Aleksandra Zawadzkiego. 15 grudnia 1993 roku, w 45-tą rocznicę powstania szkoły, nadano jej nowe imię I Prezydenta Niepodległej Polski Gabriela Narutowicza. 15 maja 2008 roku, podczas uroczystości 60-lecia szkoły, odsłonięto tablicę upamiętniającą jej patrona.

Uwagi

Przypisy 
-->

Bibliografia 
 

Listy związane z oświatą